Северо-Западный департамент Гаити () — один из 10 департаментов Гаити.

Располагается на севере страны и с островом Тортуга является самым северным департаментом Гаити.

Площадь составляет 2176 км², население 662 777 человек (по состоянию на 2009 год). Административный центр — город Пор-де-Пе.

Округа и коммуны 
В департамент входит 3 округа и 9 коммун:

 Моль-Сен-Николя (Môle Saint Nicolas)
 Бе-де-Энн (Baie de Henne)
 Бомбардополис (Bombardopolis)
 Жан-Рабель (Jean-Rabel)
 Пор-де-Пе (Port-de-Paix)
 Бассен-Блё (Bassin Bleu)
 Шансольм (Chansolme)
 Ля-Тортю (La Tortue)
 Пор-де-Пе (Port-de-Paix)
 Сен-Луи-дю-Нор (Saint-Louis du Nord)
 Анс-а-Фолёр (Anse-à-Foleur)
 Сен-Луи-дю-Нор (Saint-Louis du Nord)

См. также 
 Тортуга

Департаменты Гаити